Saba Yoi (în ) este un district (Amphoe) din provincia Songkhla, Thailanda, cu o populație de 63.496 de locuitori și o suprafață de 852,81 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 9 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 62 de sate (muban).

Amphoe în provincia Songkhla